Брахмачари:

Брахмачари, чаще брахмачарин — одна из четырёх ступеней духовного развития в индуизме.

Брахмачари — индийская фамилия:

Брахмачари, Дхирендра  — йогин.